ZTL steht für:
 Zweistrom-Turbinen-Luftstrahltriebwerk, siehe Mantelstromtriebwerk
 Zona a traffico limitato, siehe Zone mit beschränktem Verkehr

ztl steht für:
 Lapaguía-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung